Косово поле може да се отнася за:
 Косово поле - поле (географско понятие) в Косово;
 Косово поле – град в Косово;
 Косово поле – община в Косово;
 Косово поле - поле в община Книн, Далмация, Хърватия;
 Косово поле - село в община Вишеград, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

Вижте също 
 Битка на Косово поле
 Косово (пояснение)